Abchaziska (Аҧсуа, Aṕsua, Apsua) är ett nordvästkaukasiskt språk som talas av drygt 100 000 personer, främst i utbrytarrepubliken Abchazien i nordvästra Georgien, samt till varierande grad av den abchaziska diasporan på uppemot 100 000 personer i Turkiet, Adzjarien, Syrien och Jordanien samt i flera västländer. Det skrivs med en modifierad variant av det kyrilliska alfabetet. Språket är nära besläktat med abazinska, som det till viss grad är ömsesidigt begripligt med; på längre håll är det även besläktat med kabardinska och tjerkessiska. Abchaziskan har tre distinkta dialekter: abzjywa (även abzjui), bzyb (även bzyp) och sadz; skriftspråket är baserat på abzjywa. Abchaziskan har officiell status både i utbrytarrepubliken (tillsammans med ryska) och i den autonoma abchaziska delrepubliken inom Georgien (tillsammans med georgiska).

Alfabet

Referenser 

Nordvästkaukasiska språk
Abchazien
Språk i Europa
Subjekt–objekt–verb-språk
Språk i Georgien